Светско првенство у хокеју на леду 1976. је било 43. светско хокејашко првенство које се одржало од 8. до 25. априла 1976. у Пољској (Групе А и Ц) и Швајцарској (Група Б). Такмичење је уједно представљало и 54. европско првенство за европске репрезентације. 
Светско првенство је по четврти пут освојила Чехословачка. Европско првенство је по тринаести пут освојила Чехословачка.

Светско првенство Група А – Катовице, Пољска
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. У првом кругу одиграно је по једнокружном Бергеровом систему. У другом кругу креиране су две групе: Група од 1-4. места и Група од 5-8. места. Репрезентације су пренеле освојене бодове у првом кругу.

Први круг

Други круг

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Табела Европског првенства

Светско првенство Група Б – Швацјарска
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од деветог до шеснаестог места. Првопласирана селекција је остварила пласман у Групу А. Две последње пласиране селекције су испале у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Гдањск, Пољска
У Групи Ц су се такмичиле пет репрезентација које су се бориле од седамнаестог до двадесетпрвог места. Две првопласиране екипе оствариле су пласман у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

Complete results

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Пољској
Хокеј на леду у Швајцарској
Хокеј на леду у 1976.